Corpi Santi („Heilige Körper“) ist die traditionelle Bezeichnung der Vorortgebiete einiger lombardischen Städte:

 Corpi Santi (Como)
 Corpi Santi (Cremona)
 Corpi Santi (Mailand)
 Corpi Santi (Pavia)